Il toponimo Grădinari può riferirsi a diverse località della Romania:
Grădinari, comune del distretto di Caraș-Severin
Grădinari, comune del distretto di Giurgiu
Grădinari, comune del distretto di Olt